La Mega puede referirse a:

En , La Mega (Colombia) es una red de emisoras de radio de la Cadena RCN.
En , La Mega (Venezuela) es una red de emisoras de radio del Circuito Unión Radio.
En , La Mega (Perú) es una red emisoras de radio de la cadena Grupo RPP.
En , La Mega es una emisora de radio con sede en Nueva York.